Аподи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Запад штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический микрорегион Шапада-ду-Аподи. Население составляет  человека (на 2007 год). Занимает площадь . Плотность населения — .

Статистика 
 Валовой внутренний продукт (на 2003 год) составляет  (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения (на 2003 год) составляет  (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала (на 2000 год) составляет 0,654 (данные: Программа развития ООН).

Климат 

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти